Свети Бонифатије може да се односи на:
Бонифатије Тарски, хришћански светитељ и мученик
Бонифатије Милостиви, хришћански светитељ, епископ ферентински
Бонифатије Мисионар, хришћански светитељ и мисионар у Немачкој (680 – 755)